Поте́хин — русская фамилия (женская форма — ).

Известные носители 
 
 
 Потехин, Богдан Витальевич (род. 1992) — российский хоккеист, левый нападающий.
 Потехин, Василий Васильевич (род. 1974) — российский футболист.
 Потехин, Владимир Фёдорович (1922—2006) — советский и российский военнослужащий, генерал-лейтенант.
 Потехин, Давид Евсеевич (1901―1978) ― советский врач, терапевт, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Татарской АССР
 
 
 Потехин, Олег Геннадьевич (род. 1963) — советский и российский футболист.
 
 Потехин, Савва Калистратович (1891—1944) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Потехин, Яков Филиппович (1908—19??) — советский военачальник, полковник, член Союза журналистов СССР.